En  :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Polichno, localité dans le powiat de Turek.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Polichno, localité dans le powiat de Piotrków,
 Polichno, localité dans le powiat de Radomsko.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Polichno, localité dans le powiat de Kielce,
 Polichno, localité dans le powiat de Pińczów.

En  :
 Polichno, localité dans le district de Lučenec.